Žežice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

 Žežice (Seesitz), Ortsteil von Chuderov, Okres Ústí nad Labem 
 Žežice (Scheschitz), Ortsteil von Příbram, Okres Příbram 
 Žežice-jih, Grundsiedlungseinheit von Příbram, Okres Příbram